Helba ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Helba (Meiningen), Ortsteil der Stadt Meiningen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

 Helba (Werra), rechter Zufluss der Werra in Meiningen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen